

Patronyme 

 Andreu Guerao Mayoral (1983-), un footballeur espagnol ;
 Jordi Mayoral, un athlète espagnol ;
 Jorge Pulido Mayoral (1991-), un footballeur espagnol.

Autres 
Mayoral peut aussi désigner :
 Mayoral, une galerie d'art contemporain située à Barcelone ;
 mayoral, en tauromachie, l'intendant ou le régisseur de l'éleveur de taureaux.

Patronyme hispanique